Maccabi Tel Aviv este un club de fotbal israelian din Tel Aviv. Este unul dintre cele mai vechi cluburi din Israel dar și cel mai titrat: 18 titluri, 22 de cupe și două trofee ale Campionilor Asiei. A reușit câștigarea eventului în Israel de 7 ori.

Maccabi Tel Aviv este singura echipă din Israel care n-a jucat niciodată în diviziile inferioare. Este singura echipă din Israel, împreună cu Maccabi Haifa, care au reușit să ajungă în faza grupelor UEFA Champions League.

Palmares 
 Ligat ha'Al (Record)
 Campioană : 1923, 1929, 1936, 1937, 1941–42, 1946–47, 1949–50, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1957–58, 1967–68, 1969–70, 1971–72, 1976–77, 1978–79, 1991–92, 1994–95, 1995–96, 2002–03
 Israel State Cup: 22 (Record)
 Câștigătoare : 1928–29, 1929–30, 1932–33, 1940–41, 1945–46, 1946–47, 1953–54, 1954–55, 1957–58, 1958–59, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1969–70, 1976–77, 1986–87, 1987–88, 1993–94, 1995–96, 2000–01, 2001–02, 2004–05
 Liga Campionilor Asiei: 2 Câștigătoare : 1968-69, 1970–71
 Toto Cup: 3 Câștigătoare : 1992–93, 1998–99, 2008–09
 Israeli Super Cup: 2 Câștigătoare : 1976/77, 1978/79
 UEFA Champions League' Grupe'': 2004-05

Maccabi Tel Aviv în cupele europene 

Cluburi israeliene de fotbal
Tel Aviv